Кульм (от ) — многозначное слово

 Кульм (округ) в Швейцарии
Кульм — до 1945 г. название села Подгорное в Тарутинском районе Одесской области.
Кульм — немецкое название города Хелмно в Польше, Хелмненский повят Куявско-Поморского воеводства.
Кульм — немецкое название города  в Богемии в Чехии, где произошло известное сражение под Кульмом русских, прусских и австрийских войск с наполеоновскими войсками в 1813 году.
 «Кульм» — парусный 74-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.